Southern California Open je oficiální název bývalého profesionálního tenisového turnaje žen, hraného v americkém Carlsbadu, okresu San Diego North u San Diega. Řadil se do kategorie WTA Premier Tournaments a představoval druhou událost letní US Open Series.

Založen byl v roce 1971. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Areál je situován v horském prostředí. V letech 1972–1978, 1983 a 2008–2009 turnaj neprobíhal. Dne 7. září 2009 řídící organizace Sony Ericsson WTA Tour oznámila, že se do San Diega turnaj vrátí v sezóně 2010. V kalendáří nahradil losangeleskou událost LA Women's Tennis Championships.

V roce 2013 WTA Tour rozhodla, že se konání turnaje od sezóny 2014 přesune do Tokia. Tamní zářijová událost Toray Pan Pacific Open, hraná v japonské metropoli, ztratila po roce 2013 licenci do kategorie Premier 5 (od 2014 ji nahradil čínský Wuhan Open), avšak získala licenci kalifornského turnaje do úrovně Premier.

Chronologie názvů turnaje dle sponzora 
 Virginia Slims of San Diego: 1971, 1985–1988
 Wells Fargo Open: 1979–1982
 Ginny of San Diego: 1984
 Great American Bank Classic: 1989–1990
 Mazda Classic: 1991–1993
 Toshiba Classic; 1994–1998
 TIG Classic: 1999
 Acura Classic: 2000–2007
 Mercury Insurance Open: 2010–2012
 Southern California Open: 2013

Přehled finále

Dvouhra

Čtyřhra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Southern California Open – oficiální stránky

WTA Tour
Tenisové turnaje v USA
Acura Classic
US Open Series
Sportovní události založené roku 1971
Zaniklo 2013